Премия «Давид ди Донателло» за лучшие визуальные эффекты () — один из призов национальной итальянской кинопремии «Давид ди Донателло». Вручается ежегодно с 2004 года.

Список лауреатов и номинантов

2000-е 
 2004
 Ubik Visual Effects — Boss Film — Легенда о мести
 Proxima — Агата и Шторм
 Digitrace Tech (Roma) — Пчёлка Юля
 Серджио Стивалетти — Уже вчера
 LCD (Firenze) — Опопомоз
 Chinatown — Волшебная история пиццы
 2005
 Grande Mela — После полуночи
 Paola Trisoglio и Stefano Marinoni — Входите при свете
 Proxima — Повторная любовь
 E.D.I.: Pasquale Croce и Roberto Mestroni — Хрустальные глаза
 Apocalypse — 3 лика страха
 2006
 Proxima — Криминальный роман
 Francesco Sabelli — RSG Effetti speciali — Зверь в сердце
 E.D.I. — Лихорадка
 Guido Pappadà — Огонь в моём сердце
 Simone Silvesti — 17 этаж
 UBIK — Тигр и снег
 2007
 L'ètude et la supervision des trucages — Francia — Новый свет
 Stefano Coccia, Massimo Contini, Frame by frame, Rebel think, Sirenae Film Post, Spark digital entertainment, Martina Venettoni, VISION — Фашисты на Марсе
 Proxima — Я и Наполеон
 LUMIQ STUDIOS — Торговец камнями
 FX Italia Digital Group — Гнездо жаворонка
 2008
 Paola Trisoglio и Stefano Marinoni per Visualogie — Девушка у озера
 Proxima — Тихий хаос
 Marbea — Железобетон
 Lee Wilson — Мать слёз
 Corrado Virgilio, Винченцо Ниско — Винкс Клуб: Тайна затерянного королевства
 2009
 Nicola Sganca, Rodolfo Migliari per Vision — Изумительный
 EDI Effetti Digitali Italiani — Как велит Бог
 Frame by Frame — Демоны Санкт-Петербурга
 Giuseppe Squillaci — Итальянцы
 Proxima — Вся жизнь впереди

2010-е 
 2010
 Paola Trisoglio и Stefano Marinoni — Побеждать
 Mario Zanot — Баария
 LIMINA — Тот, кто придёт
 Ermanno Di Nicola — Спичечный человек
 EDI — Effetti Digitali Italiani — Первое прекрасное
 2011
 Rebel Alliance — Двадцать сигарет
 CANECANE — Мои друзья – Как всё начиналось
 RESET VFX — Кристин Кристина
 Paola Trisoglio, Stefano Marinoni, Paola Randi и Daniele Stirpe Jost — В рай
 Gianmario Catania и Corrado Virgili — Winx Club: Волшебное приключение
 2012
 Stefano Marinoni и Paola Trisoglio — Роман о бойне
 Palantir Digital Media — Прибытие Ванга
 Mario Zanot — У нас есть Папа!
 Stefano Marinoni и Paola Trisoglio, Rodolfo Migliari — Где бы ты ни был
 Rainbow CGI — Последний землянин
 2013
 Mario Zanot — Диас: Не вытирайте эту кровь
 Raffaele Apuzzo, John Attard, Vittorio Dublino, Andrea Marotti — Дракула 3D
 Paola Trisoglio и Stefano Marinoni — Сибирское воспитание
 Bruno Albi Marini — Реальность
 Gianluca Dentici — Да здравствует свобода
 2014
 Rodolfo Migliari и Luca Della Grotta с Chromatica''' — Великая красота EDI Effetti Digitali Italiani — Цена человека Paola Trisoglio, Stefano Marinoni с Visualogie — Мафия убивает только летом Rodolfo Migliari с Chromatica — Захочу и соскочу Palantir Digital — Песни, мафия, Неаполь''

Ссылки 
 Сайт премии 

Визуальные эффекты